Les superastéridées (Superasteridae, ) sont un clade important de plantes à fleurs, regroupant plus de , réparties en  dans  selon la . Le nom de « superastéridées » est construit à partir du nom « astéridées », des Asteridae, une sous-classe de plantes.

Classification 
Ce clade a été introduit par la  sous le nom informel anglais de . Le nom scientifique Superasteridae a été publié en 2011 par les botanistes américains ,  et .

Les astéridées, les Berberidopsidales, les Santalales et les Caryophyllales forme le clade des Superasteridae. C'est l'un des trois groupes qui composent les Pentapetalae (noyau des dicotylédones vraies sauf les Gunnerales), les deux autres étant les Dilleniales et les Superrosidae (Saxifragales et rosidées).

Phylogénie 
Selon l' :

Notes et références

Liens externes 

 
 

Dicotylédones vraies